Натуральне число 251
 251 рік до нашої ери
 251 рік нашої ери